Регина Фёдоровна Лазарева (урождённая Регина Фишелевна Гутенмахер; , Одесса — 1980, Москва) — советская певица (сопрано), артистка оперетты. Заслуженная артистка РСФСР (1947).

Биография 
Родилась в Одессе, в семье служащего местной табачной фабрики Фишеля Лейзеровича Гутенмахера и учительницы младших классов Песи Борисовны Гутенмахер. Семья жила в доме Хартуляри на улице Приморской, затем на улице Колонтаевской, дом № 26. Отец умер от чахотки, когда она была ребёнком.

В 1915—1917 годах училась в драматической студии актрисы М. И. Морской, по классу Н. Радина, в Одессе. В 1916 году Регина Лазарева снялась в фильме режиссëра Б. Светлова «В царстве нефти и миллионов». Первое выступление на сцене состоялось в 1917 году в Баку. До 1922 года выступала на сценах театров драмы и оперетты Харькова, Ростова-на-Дону, Баку, Тбилиси.

В 1922—1927 годах — солистка Дмитровского театра (будущего Московского театра оперетты). В 1927—1929 годах — играла на сцене Академического Малого оперного театра Ленинграда.

С 1929 по 1957 год — солистка Московского театра оперетты.

В Москве проживала на ул. Садовая-Каретная, д. 5. Член КПСС с 1950 года.

Похоронена на  (уч. 1, ряд 2, место 4).

Творчество 
Регина Лазарева стояла у истоков советской оперетты и Московского театра Оперетты.

Выступала в опереттах советского и классического репертуара. Сыграла более 200 ролей. Исполнительница главных ролей в советских опереттах и в опереттах Имре Кальмана, которые были в 30-е годы XX столетия новинкой.

Типичная представительница опереточного «каскада» (каскадная субретка), Р. Лазарева в большей мере, чем другие представительницы старшего поколения опереточных артисток, сохранила в неприкосновенности органически близкие ей приемы артистки этого амплуа.

Народная артистка СССР Татьяна Шмыга вспоминала:
«Из всех актрис старшего поколения я выделяла Регину Фёдоровну Лазареву. Она была и осталась для меня самой любимой в нашем виде искусства. Талант её был уникален. У неё было редкое, своеобразное амплуа — каскадно-лирическое. Удивительно, что внешне Лазарева была совсем не броская — и роста небольшого, и фигура совсем не идеальная. Но был в ней особый опереточный шик, она родилась для оперетты. Хотя я уверена, она и в драматическом театре была бы на месте. Владимир Иванович Немирович-Данченко называл её „славной артисткой“. Мхатовцы отдавали ей должное — рассказывали даже, что они разбрасывали по всей Москве фотографии Лазаревой<…> Потрясающая многоплановая актриса — и нежная Фиалочка, и эффектная Сильва, и Марица… В театре вспоминали, какой бравурной и кокетливой была Регина Фёдоровна в спектакле „Великая герцогиня Герольштейнская“, поставленном в 1937 году. А когда после войн… поставили оперетту И. Конвера „Акулина“ (по повести Пушкина „Барышня-крестьянка“), Лазарева неподражаемо сыграла мисс Жаксон. Последней работой Регины Фёдоровны в театре стала небольшая, но очень запоминающаяся роль маркизы де Сан-Клу в постановке „Вольного ветра“. Ах, как была сделана эта роль! Персонаж весьма колоритный — эксцентричная дама с авантюрными способностями, — и можно было соблазниться на актёрский перебор, но вкус Регины Лазаревой и Иосифа Михайловича Туманова не позволили этого — маркиза была сыграна гротескно, но в то же время осталась дамой европейского стиля.»

Обладала хорошими вокальными данными, создала сценические образы, отличавшиеся изяществом и элегантностью. Её исполнению были присущи мягкая лиричность, заразительная весёлость.

Избранные партии 
Лучшая партия — Герцогиня («Герцогиня Герольштейнская» Ж Оффенбаха).
 Виолетта («Фиалка Монмартра» И. Кальмана),
 Дениза («Мадемуазель Нитуш» Ф. Эрве),
 Джульетта, Маргит («Граф Люксембург», «Там, где жаворонок поёт» Легара),
 Бронислава («Нищий студент» К. Миллёкера),
 Стасси, Лиза («Сильва», «Марица» Кальмана),
 Адель («Летучая мышь» И. Штрауса),
 Эллен Эй («Чёрный амулет» Н. Стрельникова),
 Регина де Сен-Клу («Вольный ветер» И. Дунаевского),
 Жаксон («Акулина» Ковнера) и др.

Награды и звания 
 1947 — Заслуженная артистка РСФСР

Примечания

Литература 
 Янковский М. О. Советский театр оперетты. — М.: Искусство, 1962. — 486 с.
 Гринберг Я. Московский театр оперетты. Его жизнь, радость и огорчения / Я. Гринберг. — М.: Московский рабочий, 1967. — 208 с.
 Музыкальная энциклопедия : в 6 т. / гл. ред. Ю. В. Келдыш. — М. : Советская энциклопедия : Советский композитор, 1976. — Т. 3. : Корто — Октоль. — 1104 стб., илл. — 102 000 экз.
 Грекова-Дашковская О. П. Старые мастера оперетты. — М.: Искусство, 1990. — 284 с.

Ссылки 
 Лазарева Регина Фёдоровна
 Список грампластинок с записями Р. Ф. Лазаревой
 Артистка эстрады Р. Лазарева выступает на сцене ЦДРИ (1953)

Сопрано
Персоналии:Московский театр оперетты
Артисты, известные под псевдонимами